Еврокуп 2020/21. је 19. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи.

Учесници

Жреб 

 1 Макаби Ришон Лецион је тек након извршеног жреба отказао учешће у овом такмичењу. Његово место у групи Б заузео је Морнар Бар.

Прва фаза „Топ 24” 
Прва фаза играла се од 30. септембра до 30. децембра 2020. године.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Друга фаза „Топ 16“ 
Друга фаза играла се од 13. јануара до 10. марта 2021. године.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

 НАПОМЕНА: Поени постигнути у продужецима нису урачунати у табели, а не користе се ни за одређивање предности у случају да су тимови изједначени.

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Годишње награде

Види још 
 Евролига у кошарци 2020/21.
 ФИБА Лига шампиона 2020/21.

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2020/21. у европској кошарци